Алекса́ндр Веде́рников:

 Ведерников, Александр Александрович (1964—2020) — российский дирижёр.
 Ведерников, Александр Викторович (род. 1969) — председатель Законодательного собрания Иркутской области.
 Ведерников, Александр Семёнович (1898—1975) — советский художник, график и живописец.
 Ведерников, Александр Филиппович (1927—2018) — советский оперный и камерный певец, педагог.